Baitinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Baitinger (* 1974), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Holger Baitinger (* 1965), deutscher Archäologe
 Max Baitinger (* 1982), deutscher Comic-Zeichner und Autor von Graphic Novels
 Moritz Baitinger (1883–1954), deutscher Oberamtmann und Landrat
 Otto Baitinger (* 1926), deutscher Fußballspieler